Giorgio Celiberti – pittore e scultore italiano
 Lilián Celiberti – attivista e femminista uruguaiana
 Rubén Celiberti – ballerino, coreografo, cantante e pianista argentino di origini italiane